Sainte-Geneviève (avec un trait d'union) est un toponyme, inspiré généralement de sainte Geneviève de Paris, ou localement de la sainte bretonne Geneviève de Loqueffret.

Belgique 
 Mont-Sainte-Geneviève, section de la commune belge de Lobbes dans la province de Hainaut, en région wallonne.

Canada

Québec 

En 2018, quarante-huit (48) lieux portent le toponyme de Sainte-Geneviève dans dix-neuf municipalités réparties dans neuf régions : deux municipalités, un arrondissement, deux secteurs, trois paroisses, trois églises, un site patrimonial, un bureau de poste, une station de chemin de fer, trois parcs, une halte routière, neuf rues, une avenue, un boulevard, une côte, deux routes, quatre rangs, trois ruisseaux, un chenal, des rochers, un cap, un havre, trois îles, un coteau, un mont.

 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, municipalité de paroisse et paroisse catholique de la Mauricie
 Sainte-Geneviève-de-Berthier, municipalité et  paroisse catholique de Lanaudière
 L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, arrondissement et paroisse catholique de la Ville de Montréal
 Sainte-Geneviève (Montréal), ancienne municipalité fusionnée avec Montréal en 2002
 L'Église Sainte-Geneviève de Berthierville, classée monument historique
 L'Église Sainte-Geneviève de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
 L'Église Sainte-Geneviève de Montréal

Ontario 

 Sainte-Geneviève d'Ottawa, paroisse d'Ottawa.

États-Unis 
 Sainte-Geneviève (Missouri), ville du Missouri
 Comté de Sainte-Geneviève, comté du Missouri

France 

 Place Sainte-Geneviève

Communes, villes et villages 

Dix communes françaises sont dédiées à Geneviève de Paris :

 Sainte-Geneviève (Aisne), commune de l'Aisne
 Sainte-Geneviève (Manche), commune de la Manche
 Sainte-Geneviève (Meurthe-et-Moselle), commune de Meurthe-et-Moselle
 Sainte-Geneviève (Oise), commune de l'Oise
 Sainte-Geneviève (Seine-Maritime) ou Sainte-Geneviève-en-Bray, commune de la Seine-Maritime
 Sainte-Geneviève-en-Caux, ancienne commune de la Seine-Maritime
 Marizy-Sainte-Geneviève, commune de l'Aisne
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), commune de l'Essonne
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), commune du Loiret
 Sainte-Geneviève-lès-Gasny, commune de l'Eure
 Sainte-Geneviève-sur-Argence, commune de l'Aveyron

Lieux-dits et sites 

 Sainte-Geneviève, quartier d'Auxerre
 Montagne Sainte-Geneviève à Paris
 Grotte Sainte-Geneviève à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne
 Grotte Sainte-Geneviève à Essey-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle

Édifices 

 Abbaye Sainte-Geneviève de Paris, une abbaye de Paris
 Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris
 Chapelle Sainte-Geneviève d'Angers, une chapelle située à Angers
 Église Sainte-Geneviève de Loqueffret, une église de Loqueffret
 Lycée privé Sainte-Geneviève, un lycée situé à Versailles
 Église Sainte-Geneviève, autre nom du de Panthéon de Paris
 Cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice de Nanterre, cathédrale du diocèse de Nanterre

École et lycée 

 Lycée privé Sainte-Geneviève.

Églises 

Plusieurs églises dans le monde ont été dédiées à sainte Geneviève.

Notes et références 

Homonymie de toponyme